Il doppio maschile  del torneo di tennis Estoril Open 1990, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Sergio Casal e Emilio Sánchez che hanno battuto in finale 7–5, 4–6, 7–5,  Omar Camporese e Paolo Canè.

Teste di serie 

  Sergio Casal /  Emilio Sánchez (campioni)
  Andrés Gómez /  Javier Sánchez (quarti)

  Tomás Carbonell /  Karel Nováček (semifinali) 
  Paul Haarhuis /  Mark Koevermans (quarti)

Tabellone

Finali

Collegamenti esterni 

ATP Tour 1990
Estoril Open 1990